Bagrationi (ბაგრატიონი) o Bagration és la família d'origen georgià el cap de la qual reclama la corona georgiana. Georgi Bagrationi de Mukhrani, cap de la casa de prínceps de Mukhran, exiliada a Espanya des del 1944, va morir el 29 de setembre de 1957 i el va succeir el seu únic fill Irakli Bagration-Mukhranski, nascut a Tblisi el 3 d'abril de 1909, que havia obtingut la ciutadania espanyola el 22 de setembre de 1947 i el govern espanyol de l'època, dirigit pel general Franco, li reconeixia el tractament d'Altesa reial. Al recollir la successió del pare, es va autoproclamar cap de la Casa Reial de Geòrgia i pretendent de la corona de Geòrgia. Va morir el 28 de novembre de 1977 i el va succeir l'actual aspirant a la corona georgiana, el seu fill Jordi Bagrationi de Mukhrani (Don Jorge de Bagration-Mukhranski), que va néixer a Roma el 22 de febrer de 1944 i que a la joventut es va dedicar a les carreres de cotxes, aconseguint alguns triomfs. Actualment està casat amb la catalana Núria Llopis i Oliart (nascuda el 14 de novembre de 1953 a Barcelona). L'hereu és el fill gran de Jordi, Irakli Bagration-Mukhranski, nascut a Madrid el 26 d'agost de 1972.

Genealogia

Vegeu també 
 Bagratuní

Fonts 
 Els reis de Geòrgia (Bagràtides)  Foundation for Medieval Genealogy a : 
 Família Bagration de Geòrgia 

Dinastia Bagrationi